Plaats in Indonesië
 Ubung (Denpasar Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Denpasar in de provincie Bali
 Ubung (Jonggat), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara